Morse House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morse House (Massachusetts), ID-Nr. 84002185
 Morse House (101 Fifth St., Dayton, Oregon), ID-Nr. 87000396
 Morse House (409 Oak St., Dayton, Oregon), ID-Nr. 87000398
 Morse House (Washington), ID-Nr. 87000064